Gabriel Serényi může být:
 Gabriel Serényi († 1664) (1598/1615–1664) – moravský šlechtic, moravský zemský hejtman
 Gabriel Serényi (1817) (1817–1868) – moravský šlechtic, poslanec moravského zemského sněmu